Vitrey ist Name oder Namensbestandteil zweier Gemeinden in Frankreich:

Vitrey im Département Meurthe-et-Moselle
Vitrey-sur-Mance (bis 1962 Vitrey) im Département Haute-Saône

Siehe auch:
Vitray
Vitré